Die isländische Fußballmeisterschaft 2000 war die 89. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga, und war auch als Landssímadeild bekannt (nach dem Sponsor Landssíminn). Die Liga begann am 18. Mai 2000 und endete mit den letzten Spielen am 18. September 2000.

KR Reykjavík konnte mit seinem bisher 22. Titel den Erfolg vom Vorjahr wiederholen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 2000
2000